On Your Toes – film del 1927 diretto da Fred C. Newmeyer
On Your Toes – film del 1939 diretto da Ray Enright
On Your Toes – musical del 1936 scritto da Richard Rodgers, Lorenz Hart e George Abbott